CYB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Gerrard Smith, Cayman Brac Island, Isole Cayman